Françoise van Orléans (1844-1925), dochter van Frans van Orléans en Francisca de Bragança
Françoise van Orléans (1902-1953), dochter van Jean van Orléans en Isabelle van Orléans